Die Liste der Endspiele des Europapokal der Pokalsieger enthält alle Finalbegegnungen seit Einführung des Wettbewerbs in der Saison 1960/61 bis zu seiner Einstellung mit der Saison 1998/99.

Die Endspiele und Sieger 
Das erste Finale 1961 wurde noch in Hin- und Rückspiel ausgetragen.

Varia 
Von den 43 bisher ausgetragenen Endspielen (einschließlich Rück- und Wiederholungsspielen) gingen 9 in die Verlängerung. Fünf wurden in dieser entschieden. Einmal folgte im Anschluss an die Verlängerung ein Elfmeterschießen, da es auch nach Ende der Verlängerung noch unentschieden stand. Dreimal wurde ein Wiederholungsspiel angesetzt, da zu dieser Zeit ein Elfmeterschießen noch nicht zum Reglement gehörte.

Zwölfmal endete das Endspiel mit einem Ergebnis von 2:1, neunmal mit 1:0 und achtmal mit 2:0.

Dreimal bestritt ein Verein bisher im eigenen Stadion ein Finale: die Glasgow Rangers und der AC Florenz (1961) und der FC Barcelona (1982).

15-mal wurde das Endspiel in einer Landeshauptstadt und 28-mal in einer Stadt, die keine Landeshauptstadt war, ausgetragen.

Der RSC Anderlecht erreichte als einziger Klub dreimal in Folge das Finale (1976–1978), wobei das erste und dritte gewonnen werden konnten. Siebenmal erreichten Titelträger im Folgejahr wieder das Finale, wobei keinem der erneute Titelgewinn gelang: AC Florenz (1962), Atlético Madrid (1963), AC Mailand (1974), Ajax Amsterdam (1988), AC Parma (1994), FC Arsenal (1995) und Paris Saint-Germain (1997). RSC Anderlecht 1978 und Sampdoria Genua 1990 gewannen als unterlegene Vorjahresfinalisten den Titel.

Ranglisten der Austragungsorte 
Häufigster Austragungsort mit sechs Endspielen war De Kuip in Rotterdam. Rotterdam ist somit auch die Stadt, in der die meisten Endspiele stattfanden. Häufigster Gastgeber mit sieben Endspielen waren die Niederlande gefolgt von der Schweiz und Belgien mit je fünf Austragungen. Gelistet werden nur die Austragungsorte, in denen mindestens zweimal ein Endspiel stattfand.

Siehe auch 
 Liste der UEFA-Champions-League-Endspiele
 Liste der UEFA-Europa-League-Endspiele
 Liste der Fußball-Europapokal-Endspiele deutscher Vereine

Liste
Europapokal der Pokalsieger
!Pokalsiegerendspiele